Une brème peut désigner :

Zoologie 
 Brème, poisson d'eau douce de la famille des Cyprinidés, notamment la Brème commune (Abramis brama) ;

Divers 
 Brème, carte à jouer en argot.

Voir aussi